Bieszczady – obszar geograficzny
 Bieszczady Wschodnie
 Bieszczady Zachodnie
 MS Bieszczady – statek
 s/y Bieszczady – jacht
 Bieszczady Rzeszów – klub sportowy
 Bieszczady Ustrzyki Dolne – klub sportowy